All is True, le titre initial de la pièce Henri VIII de Shakespeare ;
 All is True, un film britannique réalisé par Kenneth Branagh et sorti en 2018.